Eusemion är ett släkte av steklar som beskrevs av Anders Gustav Dahlbom 1857. Eusemion ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Eusemion